Paola Ruth nasceu no dia 7 de janeiro de 1969 é uma autora de telenovelas mexicanas

Como Autora

Escritoras do México